New Britain Reservoir ist der Name zweier Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 New Britain Reservoir (Hartford, Connecticut), Hartford County, Connecticut
 New Britain Reservoir (New Haven, Connecticut), New Haven County, Connecticut